Николай Павлович Бочков (19 октября 1931 — 28 сентября 2011) — советский и российский медицинский генетик, изучал влияние ионизирующего излучения на хромосомы человека, занимался проблемами химического мутагенеза, исследовал популяционно-географическое распределение наследственных болезней. Доктор медицинских наук, профессор. В 1971 году избран членом-корреспондентом АМН СССР, с 1978 года академик АМН СССР, в 1980—1985 годах исполнял функции главного учёного секретаря Президиума АМН СССР, с 1996 по 2006 годы был вице-президентом РАМН (1996—2006). Организатор и первый директор Института медицинской генетики АМН СССР (1969—1989), в котором 42 года руководил лабораторией мутагенеза. В 1988 году основал кафедру медицинской генетики в МГМУ им. И. М. Сеченова и возглавлял её до 2009 года. Автор более 500 научных статей, а также 12 книг, учебников и руководств по цитогенетике и медицинской генетике. Лауреат Государственных премий СССР и РФ по науке и технике (1983, 1998). Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1994).

Биография 
Родился 19 октября 1931 года в многодетной крестьянской семье в деревне Марьинка Староюрьевского района (ныне — Тамбовской области). Мать — Мария Егоровна Бочкова, отец — Павел Игнатьевич Бочков, фронтовик, работавший после возвращения с фронта в колхозе пчеловодом. Среднее образование получал в средней школе, находившейся в соседнем селе Новиково. Школу окончил с серебряной медалью.

В 1949 году Н. П. Бочков поступил во 2-й Московский государственный медицинский институт имени И. В. Сталина, который с отличием окончил в 1955 году. Аспирантуру проходил в Институте экспериментальной биологии АМН СССР. В 1958 году защитил кандидатскую диссертацию, посвящённую регенерации в тонком кишечнике.

Далее Н. П. Бочков продолжил исследовательскую работу в Институте экспериментальной патологии и терапии АМН СССР в Сухуми. Там началось его сотрудничество с учёными из московской лаборатории радиационной генетики, руководимой Н. П. Дубининым. В ИЭПиТ он становится заведующим лаборатории генетики, которая была одной из первой генетических лабораторий, организованной в АМН СССР после лысенковского периода.

В 1963 году Н. П. Бочков переехал в Обнинск, где продолжил генетические исследования в Институте медицинской радиологии АМН СССР. Там был создан отдел общей радиобиологии и экспериментальной радиационной генетики, возглавить который был приглашён Н. В. Тимофеев-Ресовский. Темой исследований Н. П. Бочкова стала радиационная генетика человека. В Обнинске он занимал должность старшего научного сотрудника и руководил группой радиационной генетики человека. В 1967—1968 годах, получив стипендию Всемирной организации здравоохранения, Н. П. Бочков полтора года стажировался в США в лабораториях , Д. Нила,  и Д. Германа (James German). В 1969 году защитил докторскую диссертацию на тему «Цитогенетические эффекты облучения у человека». В 1970 году ему присвоено звание профессора по специальности «генетика».

В 1969 году Н. П. Бочков был назначен директором только что созданного Института медицинской генетики АМН СССР. В состав института вошла лаборатория цитогенетики человека, руководимая А. А. Прокофьевой-Бельговской, лаборатория общей цитогенетики под руководством А. Ф. Захарова, лаборатория мутагенеза и популяционной цитогенетики, возглавляемая Н. П. Бочковым. Кроме того, в состав института вошёл коллектив Московской медико-генетической консультации, который стал основой лаборатории клинической генетики. Институт стал ведущим учреждением СССР по медицинской генетике.

Скончался Н. П. Бочков 28 сентября 2011 года в Москве. Похоронен на Хованском кладбище (Центральная территория, участок 34и).

Награды 
Н. П. Бочков был награждён орденами «Знак Почета», «Октябрьской революции», «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

В 1983 году вместе с коллегами по Академии медицинских наук СССР — А. А. Прокофьевой-Бельговской, А. Ф. Захаровым, Е. Ф. Давиденковой и Е. Е. Погосянц — Н. П. Бочков удостоен Государственной премии СССР по науке и технике за цикл работ по исследованиям хромосом человека в норме и патологии.

В 1998 году за работу «Мутагенез у человека и предупреждение его эффектов в современных экологических условиях» Н. П. Бочков вместе с А. Д. Дурневым, С. Б. Середениным, Н. П. Кулешовым и А. Н. Чеботарёвым был награждён Государственной премией РФ.

За учебник «Клиническая генетика» Н. П. Бочкову в 2005 году присуждена премия Правительства РФ в области науки и техники.

В 2008 году вручена Национальная премия «Призвание» в номинации «За вклад в развитие медицины, внесенный представителями фундаментальной науки и немедицинских профессий» — за создание генно-инженерного комплекса для лечения тяжелых поражений сосудов ног.

Библиография

Избранные статьи

Примечания

Ссылки 
 
 

Медицинские генетики
Генетики по алфавиту
Генетики СССР
Генетики России
Выпускники РГМУ
Преподаватели 1-го МГМУ
Похороненные на Хованском кладбище
Лауреаты премии «Призвание»